Брабансо́н ():

 Брабансон, или бельги́йская тяжелово́зная — порода лошадей.
 «Брабансон» или «Брабансонна» — историческое название бельгийского гимна.
 Брабансоны — средневековые военные отряды наёмников преимущественно из Брабанта на службе у французских и английских королей.
 Пти-брабансон () — порода собак, относится к малым бельгийским собакам.

См. также 
 Брабант